

Інтерлейкен — місто, штат Нью-Джерсі
 Інтерлейкен — місто, штат Юта
 Інтерлейкен — селище, штат Нью-Йорк
 Інтерлейкен — переписна місцевість, штат Каліфорнія